Заворонежское — название населённых пунктов в России:

 Заворонежское — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Заворонежское — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.